Daba peut désigner : 
 la daba, un outil africain ;
 les Daba, un peuple du Cameroun ;
 le daba, une langue tchadique ;
 l'écriture daba, un système d'écriture pictographique chinois ;
 Daba Diawara, un homme politique malien ;
 Un daba, type de village géorgien.